Истори́зм:

 Историзм — научный метод, принцип рассмотрения мира, природных и социально-культурных явлений в динамике их изменения, становления во времени, в закономерном историческом развитии, предполагающий анализ объектов исследования в связи с конкретно-историческими условиями их существования.
 Историзм (историцизм) — немецкая философская школа конца XIX — начала XX веков, к представителям которой относят В. Дильтея, Г. Зиммеля, Ф. Мейнеке, Г. Риккерта, М. Вебера, Э. Трёльча.
 Историзм — слово, обозначающее предмет или явление, которые из современной действительности исчезли.
 Историзм — направление в архитектуре и декоративном искусстве XIX века, мастера которого стремились к воспроизведению духа и формы исторических стилей.

Примечания

Ссылки